Тугаевка () — село в Минковском сельском совете Валковского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321284512. Население по переписи 2001 г. составляет 17 (8/9 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Тугаевка находится на правом берегу реки Грушевая, примыкает к сёлам Водяная Балка и Гребенники.

История 
 1890 — год основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Валковского района